Il collegio elettorale di Reggio Emilia fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

La normativa del 1948 lo denominava espressamente come collegio di Reggio Emilia, mentre la tabella introdotta nel 1993, designando i collegi attraverso un numero d'ordine, nell'elencare i comuni appartenenti al collegio medesimo utilizzava la dizione Reggio nell'Emilia.

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Albinea, Baiso, Bibbiano, Busana, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Canossa, Collagna, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, San Polo d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Reggio Emilia
Reggio Emilia